Queen Elizabeth:

 Queen Elizabeth — круизный лайнер класса «Vista», построенный в 2010 году.
 RMS Queen Elizabeth — океанский лайнер, спущенный на воду в 1938 году.
 RMS Queen Elizabeth 2 — океанский лайнер, спущенный на воду в 1967 году.
 Rosa 'Queen Elizabeth' — сорт роз.
 Национальный парк королевы Елизаветы
 Линейные корабли типа «Куин Элизабет» — проект британских линкоров
 Авианосцы типа «Куин Элизабет» — проект британских авианосцев
 Авианосцы типа «Куин Элизабет» (CVA-01) — проект британских авианосцев
 HMS Queen Elizabeth (1913) — дредноут Великобритании
 HMS Queen Elizabeth (CVF) — авианосец ВМФ Великобритании

См. также 
 Елизавета (значения)
 Елизавета II (значения)